Ви́ктор Коте́льников:
 Котельников, Виктор Иванович — участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов; подполковник.
 Котельников, Виктор Михайлович (род. 1924) —  советский деятель здравоохранения, врач-хирург, врач-фтизиатр.
 Котельников, Виктор Николаевич (1908—1943) — советский подводник, командир гвардейской подводной лодки «К-22».